Сарамакка () — округ Суринама, расположенный на севере страны. Административный центр — Гронинген, другие города — Батавиа и Боскамп.

Население округа — 15 980 человек (2004), площадь — 3636 км².

Этимология 
Название Сарамакка также относится к группе маронов, которые основались вдоль реки Сарамакка, сбежав от рабства.

Фауна 
Орнитологам и любителям птиц округ известен гнездовьями таких птиц как туканы, попугаи и скальные петушки.

Административное деление

Экономика 
В округе расположены десятки маленьких семейных сельскохозяйственных коммун, и лишь недавно стали появляться крупные агропромышленные проекты, нацеленные в основном на выращивание бананов и риса.

Примечания 

Округа Суринама